

Mitologia 
 Alete – personaggio della mitologia greca, discendente di Eracle
 Alete – personaggio della mitologia greca, figlio di Egisto e fratello di Erigone
 Alete – personaggio dell'Eneide, vecchio troiano che si unisce ad Enea dopo la caduta della città
 Alete – personaggio della mitologia greca, figlio di Icario di Sparta e della naiade Peribea e fratello di Penelope
 Alete – personaggio della mitologia greca, un indovino dell'Arcadia

Teatro 
 Alete –  tragedia di Sofocle